Бобир — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бобир Андрій Матвійович (1915—1994) — співак-бандурист, диригент, педагог. Народний артист України.
 Бобир Діодор Миколайович (1907—1980) — український письменник і перекладач.
 Бобир Василь Тимофійович (1903 — ?) — український державний та партійний діяч, депутат Верховної Ради УРСР першого скликання (1938—1947).

Посилання 
 В. В. Томазов.  БОБИРІ  // 
Українські прізвища